Eruca-marítima é o nome comum de diversos táxones vegetais:

 Cakile maritima
 Cakile maritima subsp. integrifolia
 Cakile maritima subsp. maritima